Ве́ра Дми́триевна Кузьмина́ (23 февраля (7 марта) 1908 — 6 декабря 1968) — советский -медиевист, доктор филологических наук (1956), заведующая группой по изучению древнерусской литературы в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге. Детству и юности Веры Дмитриевны посвящены воспоминания её сестры и зятя. Окончила среднюю школу, где через уроки талантливого педагога Людмилы Васильевны Крестовой, на всю жизнь оставшейся её самым близким другом, усвоила любовь к русской литературе и серьёзный интерес к её изучению.

По настоянию отца, инженера-транспортника, который хотел, чтобы дочь унаследовала его специальность, в 1925 году поступила в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) на строительный факультет, окончив его в 1930. До 1935 года работала инженером-строителем. Одновременно в 1932 окончила экстерном заочное отделение Московского государственного педагогического института имени А. С. Бубнова.

С 1936 — преподаватель русского языка и литературы в комвузе им. М. Н. Покровского.

В 1938 окончила аспирантуру при Институте истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского, защитив диссертацию кандидата филологических наук.

С 1956 — доктор филологических наук; тема диссертации: «Драматургия и сценическое искусство в русских городских демократических театрах XVIII в.».

В 1955 году в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР была организована Группа по изучению древнерусской литературы, в которой работала Вера Дмитриевна.

В 1965 г. Вера Дмитриевна стала заведующей Группы по изучению древнерусской литературы.

О ее влиянии на себя в студенчестве вспоминала Аза Алибековна Тахо-Годи.

Сочинения 
 «Слово о полку Игореве» // Детская литература: Критико-библиогр. двухнедельник ЦК ВЛКСМ. — М., 1938. № 10. С. 2—6.
 Повесть о Бове-королевиче в русской рукописной традиции XVII - XIX вв. // Старинная русская повесть. — М.-Л., 1941.
 Повести Петровского времени // История русской литературы. Т. 3. — М.-Л., 1941.
 Рукописная книга и лубок во второй половине XVIII в. // История русской литературы. Т. 4. — М.-Л., 1947.
 «Слово о полку Игореве» как памятник мировой литературы» // Слово. Сб. — 1947. С. 7—42.
 Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики в XVIII в. — М., 1948.
 Рецензия на кн.: «Слово о полку Игореве». (Серия: Литературные памятники). — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 484 с. // Известия АН СССР. ОЛЯ, 1950, т. 9, вып. 6, с. 499—501.
 Русский демократический театр XVIII в. — М., 1958.
 [Подгот. текстов переводов XIX — нач. XX в. и примеч., общая ред. совм. с В. Ржигой и В. Стеллецким] // Слово — 1961.
 Девгениево деяние (Деяние прежних времен храбрых человек). — М., 1962.
 Сов. сказки о Бове-королевиче // Известия АН СССР. ОЛЯ, 1963, т. 22, вып. 3.
 Рыцарский роман на Руси (Бова, Пётр Златых ключей). — М.: Наука, 1964.
 Мог ли архимандрит Иоиль написать «Слово о полку Игореве»? // ИОЛЯ. 1966. Т. 25, вып. 3. С. 197—207.
 (совм. с Л. В. Крестовой) Иоиль Быковский, проповедник, издатель «Истины» и первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве» // Исследования и материалы по древнерусской литературе: Древнерусская литература и её связи с новым временем. — М., 1967. С. 25—48.
 (совм. с Б. Рыбаковым и Ф. Филиным) Старые мысли, устарелые методы (Ответ А. Зимину) // Вопросы истории. 1967. № 3. С. 161—167. 
 Рецензия на кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М. — Л.: Наука, 1966. 619 с. // Известия АН СССР. ОЛЯ, 1967, т. 26, вып. 2, с: 172—174.

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 Адрианова-Перетц В. П. Памяти Веры Дмитриевны Кузьминой (1908—1968) // ИОЛЯ. М., 1969. Т. 28, вып. 4. С. 338—390.
 Адрианова-Перетц В. П. Вера Дмитриевна Кузьмина (7.III.1908—6.XII.1968): (Некролог) // ТОДРЛ. 1970. Т. 25. С. 355—356.
  (в пер., суперобл.)

Ссылки 
 Творогов О. В. Кузьмина Вера Дмитриевна (23.II.(7.III).1908, Петербург — 6.XII.1968, Москва) // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»
СТОЛЕТИЕ ВЕРЫ ДМИТРИЕВНЫ КУЗЬМИНОЙ // Герменевтика древнерусской литературы: Сборник 15, М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. — С. 839–890

Литературоведы СССР
Слависты СССР
Сотрудники ИМЛИ
Выпускники МИИТа
Выпускники МПГУ
Исследователи древнерусской литературы
Исследователи Слова о полку Игореве